Buzz Buzz – personaggio dei cartoni animati Disney
 Buzz Buzz – personaggio della serie di videogiochi EarthBound
 Buzz Buzz – 17º episodio della 3ª stagione della serie animata Il trenino Thomas

Pagine correlate 
 Buzz